Srbice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Srbice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Srbice, comune del distretto di Teplice, nella regione di Ústí nad Labem